

Geografia 
Olbia è il nome di numerose località di fondazione greca (dal greco Ὀλβία, "fortunata"):
 Olbia –  città della Sardegna 
 Olbia Pontica – colonia milesia posta nell'attuale Ucraina
 Olbia – colonia greco-massaliota vicino Hyères, Francia
 Olbia – città anatolica della Bitinia
 Olbia – antica città egiziana
 Olbia – antica città romana della Libia

Altro
 Olbia – incrociatore ausiliario della Regia Marina
 Lavatera olbia – specie botanica della famiglia delle Malvacee